Тагаево — название населённых пунктов в России:

 Тагаево — село в Починковском районе Нижегородской области.
 Тагаево — деревня в Менделеевском районе Татарстана.